Меррик ():

Фамилия 
 Меррик, Гил (1922—2010) — английский футбольный вратарь и футбольный тренер.
 Меррик, Джозеф (1862—1890) — англичанин, прославившийся из-за чудовищно деформированного тела.
 Меррик, Дэвид (1911—2000) — американский продюсер.
 Меррик, Линн (1919—2007) — американская актриса.
 Меррик, Лоуренс (1926—1977) — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Меррик, Уэйн (род. 1952) — канадский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс».
 Меррик, Эрни (род. 1953) — шотландский и австралийский футбольный тренер.

Топонимы 
 Меррик — округ в штате Небраска (США).

Роман 
 Меррик — роман писательницы Энн Райс.